Rakottyás nevű települések:
 Rakottyás (Szlovákia)
 Rakottyás (Románia)